Фели́пе Сальва́дор Кайсе́до Коро́со (; ) — эквадорский футболист, нападающий саудовского клуба «Абха».

Биография

Клубная карьера 
Первые шаги в футбольной карьере сделал в 14 лет в юношеской команде местной «Барселоны» — рекордсмена чемпионата Эквадора по количеству выигранных титулов.

«Базель» 
В 16 лет перешёл в молодёжную команду другого местного клуба «Рокафуэрте», игравшего во второй по значимости лиге — Серии B, где и был замечен европейскими скаутами: в возрасте 17 лет он заключил контракт со швейцарским «Базелем», где и начал свою профессиональную карьеру. Поначалу Кайседо тренировался с резервной командой, выступавшей в одном из низших швейцарских дивизионов, однако уже в сезоне 2006/07 начал активно привлекаться к играм основной команды. За полтора сезона в «Базеле» Кайседо забил 12 голов в 46 играх чемпионата Швейцарии и привлёк к себе внимание многих английских, испанских и итальянских клубов.

«Манчестер Сити» 
31 января 2008 года перед самым закрытием трансферного окна было объявлено, что эквадорец перешёл в «Манчестер Сити» за 5 200 000 фунтов, что стало рекордной суммой для швейцарской лиги. Получив разрешение на работу в Англии, Кайседо дебютировал за «горожан» 10 февраля 2008 года в манчестерском дерби. Но заиграть на Туманном Альбионе ему так и не удалось. Свой первый английский сезон эквадорец закончил с нулём забитых мячей. Гораздо удачнее начался следующий сезон — с дубля в ворота «Халл Сити». После Кайседо забивал в еврокубках, ещё два раза в Премьер-лиге, но стать игроком основы так и не смог.

Аренда (2009—2011) 
Перед сезоном 2009/10 в атаку «Манчестер Сити» к Крэйгу Беллами были куплены Санта Крус, Адебайор, Тевес. Шансов играть у Кайседо практически не было и он был отправлен в аренду в «Спортинг» для получения большего количества игрового времени. После Португалии Кайседо отправился в Испанию. Если первый опыт в «Малаге» получился довольно средним, то в «Леванте» Фелипе раскрылся в полной мере. Забив в первом матче «Вильярреалу», эквадорец и дальше продолжил играть результативно. В итоге он стал обладателем лучшего соотношения голов и ударов по воротам в чемпионате, имея в 27 играх 13 забитых мячей, то есть результативно завершая атаки в среднем чаще, чем такие форварды, как Вилья и Росси.

«Локомотив» 

В мае 2011 «Леванте» воспользовался правом выкупа Кайседо и заплатил один миллион евро «Манчестер Сити» за права на игрока. Однако уже 22 июля 2011 года Фелипе был продан испанским клубом в московский «Локомотив». Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро плюс 2,5 млн за удачные действия эквадорца.

28 августа 2011 года в матче 22 тура вышел в стартовом составе и на 36 минуте забил свой первый гол в Чемпионате России по футболу, в ворота краснодарской «Кубани».
16 февраля 2012 года в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА заработал пенальти, который реализовал Денис Глушаков, а спустя 10 минут забил победный мяч в ворота испанского «Атлетика» из Бильбао.

«Аль-Джазира» 
В начале своих выступлений за московский клуб Кайседо был основным нападающим, регулярно забивал, но после проиграл конкуренцию Даме Ндойе и заявил о желании сменить клуб из-за нехватки игрового времени. Ходили слухи о его переходе в «Валенсию», но в итоге 16 января 2014 года он перешёл в «Аль-Джазиру» за € 10 млн.

«Эспаньол» 
15 июля 2014 года Кайседо в качестве свободного агента стал игроком «Эспаньола».

«Лацио» 
2 августа 2017 года Кайседо стал игроком «Лацио». В сезоне 2018/19 в 34-туре игрок оформил дубль в ворота «Сампдории», благодаря чему команда победила в гостях.

«Дженоа» 
31 августа 2021 года присоединился к клубу «Дженоа».

В сборной 
В сентябре 2017 года Кайседо объявил о завершении карьеры в сборной, причина стала отставка с поста главного тренера сборной Эквадора Густаво Кинтероса.

Статистика выступлений

Достижения 
«Базель»
 Чемпион Швейцарии: 2007/08
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2006/07, 2007/08

«Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Италии: 2017, 2019

«Интернационале»
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футболиста

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Аль-Джазира»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Абха»